Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2023 waren ein Damen-Tennisturnier in Dubai. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 19. bis 25. Februar 2023 statt.

Titelverteidigerinnen waren Jeļena Ostapenko im Einzel sowie die Paarung Weronika Kudermetowa/Elise Mertens im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2023 fand vom 17. bis 18. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Dubai